Rififi kan syfta på:

Rififi (bok) – en roman av Auguste Le Breton
Rififi (film) – en långfilm av Jules Dassin, baserad på Le Bretons roman
Rififikupp – en särskild typ av inbrott